Benisuera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benisuera (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Benisuera (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar